Jarillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arum italicum;
 el nombre común de la planta Arum maculatum; 0
 al físico español Pablo Jarillo-Herrero.